Carla Overbeck (1968-), footballeuse américaine
 Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), peintre allemand du 
 Franz Overbeck (1837-1905), théologien et historien allemand, ami de Friedrich Nietzsche
 Fritz Overbeck (1869-1909), peintre allemand
 Martha Overbeck (1938-), actrice brésilienne